Суперкубок Японії з футболу 2007  — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 лютого 2007 року між чемпіоном Японії і володарем кубка Імператора Японії клубом Урава Ред Даймондс та фіналістом кубка Імператора Японії клубом Ґамба Осака.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2007
Японія
Лютий 2007
2007 в Японії
Футбольні змагання у Токіо